La Science du mental, connue également sous le nom de Science religieuse, est une organisation religieuse faisant partie de la mouvance de la Nouvelle Pensée. Elle a été fondée en 1927 par Ernest Holmes, disciple d'Emma Curtis Hopkins.

Description 
Le mouvement met l'accent sur la guérison mentale et la pensée positive. L’utilisation du mot « science » ne renvoie pas aux sciences physiques ni à la méthode scientifique, mais s’entend comme une « connaissance » des lois du mental.

Lien 

Science de l'esprit Archives et Bibliothèque 

Nouvelle Pensée